

Nom de famille 

 José Escudé Claramunt (1951-2000), militaire espagnol
 Carme Claramunt (1897-1939), femme politique catalane fusillée par les nationalistes
 Luis Claramunt (1843-1909), peintre espagnol
 Teresa Claramunt (1862-1931), ouvrière et anarchiste espagnole

Toponyme 

 La Pobla de Claramunt, commune espagnole
 La Torre de Claramunt, commune espagnole

Homonymie de patronyme